Arturo Merzario, italijanski dirkač Formule 1, * 11. marec 1943, Chiavenna, Italija.

Arturo Merzario je upokojeni italijanski dirkač Formule 1, kjer je debitiral v sezoni 1972 s Ferrarijem in že na svoji prvi dirki za Veliko nagrado Velike Britanije je s šestim mestom osvojil prvo točko, toda nastopil je le na dveh dirkah sezone. V sezoni 1973 je osvojil dve zaporedni četrti mesti na Velikih nagradah Brazilije in Južne Afrike, kar sta dva od treh četrtih mest v karieri, njegove najboljše uvrstitve. V sezoni 1974 je dosegel še četrto mesto na domači dirki za Italije. Med sezonama  in  se mu v manj konkurenčnih moštvih ni nikoli več uspelo uvrstiti v točke, po konce sezone 1979 se je upokojil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda)

Živeči ljudje
Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
FWRC-jevi dirkači Formule 1
Fittipaldijevi dirkači Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
Wolfovi dirkači Formule 1
Shadowovi dirkači Formule 1